Стражец (Кырджалийская область) — село в Болгарии.
 Стражец (Разградская область) — село в Болгарии.